Schroeder se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fred-Günter Schroeder
 Heinz G. Schroeder
 William C. Schroeder